

Film
Gratitude – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph
Gratitude – cortometraggio del 1909 diretto da Tom Ricketts
Gratitude – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope
Gratitude – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Solax Film Company
Gratitude – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph

Musica
Gratitude – gruppo musicale rock statunitense
Gratitude – album degli Earth, Wind & Fire del 1975
Gratitude – singolo dei Beastie Boys del 1992, dall'album Check Your Head
 Gratitude – album dei Gratitude del 2005
 Gratitude – traccia dell'album Memory Almost Full di Paul McCartney del 2007

Altri progetti